Ла-Шапе́ль-Форенвільє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 65 км на захід від Парижа, 100 км на північ від Орлеана, 31 км на північ від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 69 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 183,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ла-Шапель-Форенвільє на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Шапель-Форенвільє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар